Filmfare Award за лучшее исполнение комической роли или (буквально) лучшему комедианту (, ) — бывшая номинация одной из наиболее престижных кинопремий Болливуда (индустрии фильмов на хинди и хиндустани) Filmfare Awards, предназначавшаяся для награждения актёров за выдающееся исполнение комических ролей в кинофильмах на хинди или хиндустани предыдущего года выхода. Впервые была присуждена в 1967 и просуществовала по 2007 год, после которого более не вручалась.

Первым обладателем премии Filmfare за лучшее исполнение комической роли в 1967 году и обладателем нескольких аналогичных премий в будущем стал  за роль мечтающего о собственном кинопроизводстве дилетанта Атмы в фильме Ч. В. Сридхара .

Последним, в 2007 году, премии за лучший комедийный образ был удостоен , сыгравший Чупака  — ближайшего сподвижника заглавного героя в фильме «Братан Мунна 2» режиссёра Раджкумара Хирани.

Статистика и рекорды премии

Многократные лауреаты 
Рекордсменом номинации, выигравшим в ней 5 раз (вдобавок к его победам в номинациях за мужские роли первого и второго плана) является Анупам Кхер, завоевавший титул лучшего комедианта в 1990, 1992, 1993, 1994 и 1996 годах. Он же является обладателем рекорда по количеству последовательных побед (трижды подряд в 1992—1994 годах).

Другие неоднократные обладатели премии:

Многократные номинанты 
Рекорд количества номинаций за лучшее исполнение комической роли принадлежит её 4-кратному лауреату , более известному просто по имени как Мехмуд, номинированному на премию 19 раз, в том числе четырежды с двумя параллельными номинациями (в 1967, 1969, 1970 и 1972 годах), а один раз (в 1975) — и с тремя параллельными номинациями, что делает его и обладателем рекорда по максимальному количеству номинаций в один год. Ему же принадлежит и рекорд наибольшего срока последовательных (год за годом) номинаций — 11 лет подряд с 1967 по 1977 годы.

Обладателями «антирекорда» максимального количества номинаций без единого выигрыша являются два актёра: Джагдип (номинированный 4 раза: в 1971, 1972, 1973 и 1983 годах) и  (номинированный в 1990, 1992, 1993 и 1995 годах).

При том, что в статусе номинации нет ограничения по полу исполнителей, за время её существования эта премия не была выиграна ни одной женщиной. В истории номинации было две актрисы, выдвинутых на премию и попавших в её шорт-лист: , номинированная за роль в «Радже Хиндустани» (1996) и , два года спустя претендовавшая на премию за роль в фильме «Всё в жизни бывает» (1998).

В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены выигравшие номинации.

Номинанты и обладатели премии 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях номинации, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актёров и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация. Номинанты и соответствующие им фильмы и роли каждого года приведены в порядке, соответствующем официальному сайту премии  другим авторитетным индийским источникам. Лауреаты выделены полужирным шрифтом на золотом фоне, а также, по возможности, представлены фотографиями.

1960—1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

Примечания

Ссылки и литература 
 Официальный сайт и база данных премии на сервере издательского дома The Times of India (c 1954 по 2006 год, за работы 1953—2005 годов)
 
 

F
К
Награды актёрам